André L'Hénoret (1935-2018), prêtre ouvrier français ;
 Vincent L'Hénoret (1921-1961), prêtre et missionnaire français ;
 Yann L'Hénoret (1970-), réalisateur français.

Patronyme français